Barclays Dubai Tennis Championships 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Barclays Dubai Tennis Championships rozgrywany w dniach 22–27 lutego 2010 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród 2 233 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010
2010 w tenisie ziemnym